Змагання з дзюдо на літніх Паралімпійських іграх 2016 року пройдуть з 7 по 18 вересня 2016 року.

Кваліфікація

Медалісти

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Примітки

Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2016
Дзюдо на літніх Паралімпійських іграх